Indonesië
 Kemalang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kemalang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java